Grasemann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinrich Grasemann (1783–1838), deutscher Arzt und Botaniker
 Hans-Jürgen Grasemann (1946–2016), deutscher Jurist, Staatsanwalt und Richter 
 Herbert Grasemann (Pseudonym Arne Mangs; 1917–1983), deutscher Schachkomponist und Schachschriftsteller
 Laura Grasemann (* 1992), deutsche Freestyle-Skierin 

Siehe auch:
 Grasmann
 Grassmann
 Grassemann
 Crasemann
 Krasemann